Zum dritten Mal wurden 1959 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Chicago zwischen dem  21. August und dem 5. September 1959 statt.
Sieben Nationen nahmen daran teil. Jeder spielte einmal gegen jeden und der Sieger bekam  2 Punkte. Argentinien konnte seinen Titel verteidigen.

Star der Brasilianer, die eine Amateurmannschaft entsandten, die von Luís Vinhaes angeführt und von Newton Cardoso trainiert wurde, war Gérson, der 1970 in Mexiko Weltmeister werden sollte.

Spiele 

|}

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1959
Fussball